Sunnyside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sunnyside Township (Minnesota)
 Sunnyside Township (South Dakota)